Ferlens ist der Name folgender Orte:
 Ferlens VD, ein Dorf und ehemalige Gemeinde (heute zu Jorat-Mézières gehörig) im Kanton Waadt, Schweiz
 Ferlens FR, ein Weiler in der Gemeinde Massonnens, Kanton Freiburg, Schweiz